Rue du Pensionnat à Lyon ;
 Rue du Pensionnat à Paris.